Larrañaga hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

España  
 Caserío Larrañaga, Azcoitia, Guipozcoa.

Uruguay  
 Barrio Larrañaga, Montevideo
 Liceo Dámaso Antonio Larrañaga, barrio La Blanqueada, Montevideo,
 Museo Zoológico Dámaso Antonio Larrañaga, barrio Buceo, Montevideo
 Teatro Larrañaga, ciudad de Salto

Personas 
 Amparo Larrañaga
 Carlos Larrañaga, actor español.
 Dámaso Antonio Larrañaga, naturalista y religioso uruguayo. 
 Enrique Guerrero Larrañaga
 Ernesto Amorín Larrañaga
 Fernando Larrañaga, actor peruano.
 Francisco Larrañaga Albizu
 Gregorio Romero de Larrañaga, periodista, dramaturgo y poeta español.
 Jagoba Beobide Larrañaga
 Jay Larrañaga
 Jesús Larrañaga
 Jesús María Larrañaga
 Jim Larrañaga
 Jorge Larrañaga, abogado y político uruguayo.
 Joseba Larrañaga, periodista español.
 Juan Antonio Larrañaga, futbolista de la Real Sociedad de San Sebastián y la selección española.
 Luis Larrañaga Merlo
 Manuel Valdés Larrañaga
 Paco Larrañaga, preso español-filipino exonerado de una condena a muerte.
 Ramiro Larrañaga
 Teodoro Fernández Larrañaga

Música
 Orquesta de acordeones Isidro Larrañaga